Torre del Castell (Malgrat de Mar), torre de guaita situada dalt del Parc del Castell de Malgrat de Mar (Maresme) 
 La torre del Castell, edifici al municipi de Rubió
 Torre del Castell de Torrent, construcció pertanyent a l'antic castell a la Plaça Major del municipi valencià de Torrent
 Torre del Castell Palau dels Bellvís, antiga edificació defensiva medieval